Віла-Фрешкаїня () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню-де-Віла-Фрешкаїня — парафія.
 Сан-Педру-де-Віла-Фрешкаїня — парафія.